L'édition 2022 du tournoi de tennis de Gaiba se déroule du 13 au 19 juin sur gazon en extérieur. Elle est rattachée à la catégorie WTA 125.

Alison Van Uytvanck remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion son troisième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Madison Brengle et Claire Liu.

Faits marquants

Forfaits 
  Mihaela Buzărnescu, remplacée par  Elisabetta Cocciaretto puis par  Alena Fomina-Klotz
  Misaki Doi, remplacée par  Lucrezia Stefanini
  Ekaterine Gorgodze, remplacée par  Joanne Züger
  Réka Luca Jani, remplacée par  Linda Fruhvirtová
  Nadia Podoroska, remplacée par  Susan Bandecchi
  Laura Pigossi, remplacée par  Sara Errani
  Martina Trevisan, remplacée par  Federica Di Sarra
  Yuan Yue, remplacée par  Ysaline Bonaventure

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Belge Alison Van Uytvanck remporte le troisième titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en battant en finale l'Italienne Sara Errani.

En double, la paire américaine Madison Brengle / Claire Liu remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gaiba
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Gaiba
Tennis en Italie en 2022
Tennis en juin 2022